Der Kamerunischer Fußballpokal, auch bekannt als Cameroonian Cup, ist ein nationaler kamerunischer Fußballwettbewerb. Der Wettbewerb wird seit 1941 von der Fédération Camerounaise de Football ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Vor der Unabhängigkeit

Nach der Unabhängigkeit

Rangliste nach der Unabhängigkeit

Weblinks 
 Kamerunischer Fußballpokal in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1941